Pilar je lahko:
 
 Pilar, priimek več znanih ljudi
 Pilar, mesto v Argentini
 Pilar, mesto v Paragvaju   
 pilar, steber na katerega je pri dresuri privezan konj